Маршал Бирон может означать одного из представителей семьи Гонто, маркиза либо герцога Бирона:
 Арман де Гонто-Бирон (1524—1592), маршал Франции  
 
 Луи-Антуан де Гонто-Бирон (1700—1788), маршал Франции, герцог Бирон 

Дом де Гонто-Бирон